Nnamaka ist der Familienname folgender Personen:

 Chioma Nnamaka (* 1985), schwedische Basketballspielerin
 Oluoma Nnamaka (* 1978), schwedischer Basketballspieler